Justin Taylor (historicus) (1943), Nieuw-Zeelands pater en historicus
 Justin Taylor (ijshockeyspeler) (1989), Canadees ijshockeyspeler
 Justin Taylor (klavecimbelspeler) (1992), Frans klavecimbelspeler
 Justin Taylor (blogger), Amerikaans bedrijfsbestuurder en blogger
 Justin D. Taylor, Amerikaans schrijver
 Justin M. Taylor, Amerikaans burgemeester van Carbondale, Pennsylvania
 Justin Taylor (personage), personage in de Amerikaanse sitcom Queer as Folk